Kazimierz Brzeziński (1866-1924) – polski prawnik, działacz społeczny
Kazimierz Brzeziński (1866-1937) - polski pomolog, prekursor winiarstwa na ziemiach polskich
 Kazimierz Brzeziński (1895-1965) – polski polityk, poseł na Sejm.
 Kazimierz Brzeziński (1942-2015) – polski lekarz, polityk
 Kazimierz Brzeziński (zm. 2019) – polski dziennikarz i publicysta
 Kazimierz Brzeziński (zm. 1936) – polski architekt